Noonan peut faire référence à :

Toponyme
 Noonan, un village canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Noonan, une ville américaine du Dakota du Nord.

Patronyme 
 Chris Noonan, un réalisateur, scénariste et producteur australien (né en 1952) ;
 Christine Noonan (1945-2003), actrice britannique ;
 Daniel Noonan, médaillé olympique australien en aviron (né en 1979) ;
 Dominic Noonan, alias « Lattlay Fottfoy », parrain charismatique de la plus puissante dynastie du crime de Manchester ; héros du film documentaire A very british gangster
 Michael Noonan, un homme politique irlandais  (né en 1943)
 Jacqueline Noonan, une médecin américain
 Peggy Noonan, une auteure, éditorialiste et ancienne plume du président Reagan (née en 1950)
 Sagamore Noonan, un personnage de fiction dans deux romans de Charles Williams : Fantasia chez les ploucs et Aux urnes, les ploucs !.
 Tom Noonan, un acteur, scénariste, réalisateur et compositeur américain (né en 1951)
 Fred Noonan était le navigateur d'Amelia Earhart, il disparut avec elle lors d'un vol sur le Pacifique.

Autres
 Syndrome de Noonan, maladie génétique nommée d'après Jacqueline Noonan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme